Traversia bezeichnet:

eine monotypische Vogelgattung aus Neuseeland, siehe Stephenschlüpfer 
eine monotypische Pflanzengattung aus Neuseeland, siehe Traversia baccharoides